Deze pagina beschrijft het kwalficatieproces voor de Afrika Cup 2012. Gabon en Equatoriaal-Guinea zijn, als gastlanden, automatisch gekwalificeerd voor de Afrika Cup 2012. De overige 44 landen zijn verdeeld over 11 groepen van 4 teams. Togo werd later toegevoegd aan groep K nadat hun schorsing was opgeheven.

Gekwalificeerde teams 
De 16 gekwalificeerde teams bestaan uit

De 11 groepswinnaars plaatsen zich voor de Afrika Cup 2012, evenals de nummer 2 van groep K (die uit 5 landen bestaat) en de 2 beste nummers 2 van de overige 10 groepen.

Potindeling 
De loting vond plaats op 20 februari 2010. De loting werd gehouden in Lubumbashi, Congo waar de CAF Supercup werd gespeeld op 21 februari 2010.

 was in eerste instantie uitgesloten voor deelname nadat het zich had terug getrokken voor de eindronde van de Afrika Cup 2010 in verband met de aanslag op de spelersbus. In beroep werd deze beslissing herzien en werd Togo in groep K ingeloot.

Groepen

Groep A

Groep B

Groep C 

Note: <div id="1">Officieel gepland voor Tripoli, Libië maar werd verplaatst naar een neutrale locatie door de Opstand in Libië.

Groep D

Groep E

Groep F 

  trok zich terug voordat een wedstrijd is gespeeld.

Groep G

Groep H

Groep I

Groep J

Groep K

Rangschikking van de nummers 2

Referenties 

Voetbal in 2010
Voetbal in 2011
2012 (kwalificatie)